Dona – tytuł grzecznościowy używany w Hiszpanii i Włoszech
 „Dona” – album Aldony Dąbrowskiej
 „Dona” – singel Kaliopi

Zobacz też 
 Don (ujednoznacznienie)